Открытый чемпионат Махараштры — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый ежегодно на рубеже декабря и января в Пуне (Индия) на хардовых кортах местного Mhalunge Balewadi Tennis Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 561 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. В 2019 году турнир проходил с 31 декабря 2018 по 6 января. Квалификация к турниру состоялась с 29 по 31 декабря 2018 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Праджнеш Гуннесваран
  Арджун Кадхе
  Рамкумар Раманатхан

Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг":
  Стив Дарси
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Симоне Болелли
  Антуан Хоанг
  Феликс Оже-Альяссим
  Сакет Минени
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Тьягу Моура Монтейра

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Шрирамбалай Баладжи /  Арджун Кадхе
  Пурав Раджа /  Рамкумар Раманатхан

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Пуна
Теннис
Январь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Пуне
Открытый чемпионат Ченнаи по теннису